Baldwin County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Baldwin County, Alabama 
 Baldwin County, Georgia